

Teatro
The Heart of Maryland – lavoro teatrale di David Belasco del 1895

Cinema
Barriera di sangue (The Heart of Maryland) – film muto statunitense del 1915 diretto da Herbert Brenon
The Heart of Maryland – film muto statunitense del 1921 diretto da Tom Terriss
The Heart of Maryland – film statunitense del 1927 diretto da Lloyd Bacon